Алоэй — имя двух персонажей древнегреческой мифологии.
 Алоей — сын Гелиоса;
 Алоей — сын Посейдона.